Prince Amukamara (1989-), joueur de football américain ;
 Promise Amukamara (1993-), joueuse de basket-ball nigériane.